Ansbert, Asbert, A(n)spert, A(n)sberht ou A(n)sperht (en latin : Ans(e)bertus ou A(n)spertus) est un anthroponyme masculin germanique constitué de l'élément A(n)s-, qui fait référence aux « Ases », et de l'élément -bert, dérivé du proto-germanique *berhtaz et qui signifie « brillant, illustre ».

Ansbert est également un prénom allemand et français. Si en Europe il a quasiment disparu, il est encore porté dans certains pays de l'Afrique anglophone.

Il fut notamment porté par :

Par ordre chronologique:
 Ansbert le sénateur, noble franc du  ;
 Ansbert, abbé de Moissac () ;
 Ansbert de Rouen (629–694), évêque de Rouen ;
 Ansbert, évêque d'Autun (fl. 692) ;
  (mort en 881), archevêque de Milan ;
  Aspert (mort en 893), évêque de Ratisbonne ;
 Ansbert, évêque de Cambrai de 960 à 965 ;
 Ansbert, premier père Abbé de Pontlevoy () ;
 Ansbert Petit, abbé de Hautmont (fl. 1710).
 Ansbert Bignon, Photographe animalier 

Homonymie de prénom
Prénom germanique
Prénom allemand
Prénom français
Nom théophore

pl:Ansbert